

Воєводське — село, Кочкуровський район, Мордовія
 Воєводське — селище, Кочкуровський район, Мордовія
 Воєводське — село, Цілинний район, Алтайський край

Воєводське — село, Луганська область, Сватівський район
 Воєводське — село, Миколаївська область, Арбузинський район

 Воєводське — колишнє село Чутівського району Полтавської області, зняте з обліку 23 квітня 2003 року